Il singolare del torneo di tennis ATP Osaka 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Amos Mansdorf 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jim Courier (semifinali)
 Michael Chang (campione)
 Henrik Holm (primo turno)
 Brad Gilbert (secondo turno)

 Amos Mansdorf (finale)
 Jakob Hlasek (primo turno)
 Jan Siemerink (primo turno)
 Kenneth Carlsen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Osaka 1993
ATP Tour 1993